Sveriges transportväsen kan vara:

Flyg i Sverige
Vägtrafik i Sverige
Järnväg i Sverige
Sjöfart i Sverige